Noms de personnes:

 Alfred de Marmier, duc de Marmier (Ray-sur-Saône (Haute-Saône),  – Ray-sur-Saône (Haute-Saône), ), est un homme politique français du .
 Auguste Marmier (1841-1894), homme politique suisse du .
 Gaston Marmier (1846-1905), général de division français, conseiller général de la Dordogne et historien.
 Jules Marmier (1874-1975) est un compositeur, violoncelliste, organiste et chef de chœur suisse.
 Lionel de Marmier (1897-1944) est le fondateur du groupe de bombardement Lorraine des Forces aériennes françaises libres.
 Philippe-Gabriel de Marmier, duc de Marmier, né au Château de Ray-sur-Saône le , mort à Paris le , est un homme politique français.
 Xavier Marmier (1808-1892) est un homme de lettres français, voyageur et traducteur des littératures européennes du Nord.

Toponymie:
Canada:
 Canton Marmier, territoire situé dans la région administrative de la Mauricie, en la province de Québec.
 Rue Marmier, situé dans la ville de Montréal, en la province de Québec.
 Rue Marmier, situé dans la ville de Longueuil, en la province de Québec.